Out of Our Minds – album di Melissa Auf der Maur
Out of Our Minds – EP di Melissa Auf der Maur
Out of Our Minds – film di Tony Stone
Out of Our Minds – singolo di Melissa Auf der Maur